

Geografia
Varese – capoluogo dell'omonima provincia italiana
Varese Ligure – comune italiano in provincia della Spezia
Varese – città dell'Uruguay
Lago di Varese, lago della provincia di Varese

Sport 
 – squadra di calcio
Pallacanestro Varese – squadra di pallacanestro

Persone 
Carlo Varese – pittore italiano
Carlo Varese – scrittore, storico e politico italiano
Claudio Varese – critico letterario italiano
Edgard Varèse – compositore francese naturalizzato statunitense
Federico Varese – criminologo italiano
Juan Antonio Varese – scrittore uruguaiano

Altro 
277816 Varese – asteroide della fascia principale
Varese – incrociatore italiano
Varese  – cannoniera corazzata della Regia Marina